

Гущино — село, Браславський район, Вітебська область (Тетерківська сільська рада)
 Гущино — село, Ліозненський район, Вітебська область (Велешковицька сільська рада)

 Гущино — село, Горецький район, Могильовська область (Ходоровська сільська рада)
 Гущино — село, Узденський район, Мінська область (Лошанська сільська рада)

Гущино — село, Карагайський район, Пермський край
 Гущино — присілок, Можгинський район, Удмуртія